Fagertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fagertjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (5,19 ha)
Fagertjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (3,19 ha)
Fagertjärnarna, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Fagertjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (4,26 ha)
Fagertjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Fagertjärnarna (Lillhärdals socken, Härjedalen, 684521-142390), sjö i Härjedalens kommun, 
Fagertjärnarna (Lillhärdals socken, Härjedalen, 684572-142313), sjö i Härjedalens kommun, 
Fagertjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Fagertjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (10,6 ha)
Fagertjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 711871-169276), sjö i Vindelns kommun, 
Fagertjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 711899-169273), sjö i Vindelns kommun,

Se även
Fagertärn, sjö i Tiveden i närheten av Tivedens nationalpark i Askersunds kommun,  (19,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn